McDanel Chocolove (チョコラブ・マクダネル Chokorabu Makudaneru) dit « Chocolove », est un personnage de fiction du manga Shaman King. Son furyoku est de 197 500, et ses esprits sont Mick et (plus tard) Pascal Avaf (パスカル・ァパフ). Dans la suite de Shaman King (Shaman King Kang Zeng Bang), il obtient Spirit of Wind.

Histoire
Il vient de Harlem à New York. C'est un shaman artiste qui rêve de délivrer l'humanité par l'humour. Il a eu comme maître shaman un descendant des Incas qui lui transmit son fantôme, Mick, l'esprit du Jaguar. Après avoir été tué par le Golem, il reviendra de l'enfer aveugle, mais considérablement renforcé grâce à Pascal Avaf, le fantôme d'un ancien Inca ayant participé au Shaman Fight et qui possède 110 000 points. Grâce à lui il est devenu le plus fort de l'équipe. Après leur victoire contre l'équipe Myohô il meurt pour aussi apprendre à contrôler les Cinq Grands Esprits et s'entrainer en enfer. Tout comme le reste de son équipe il sort indemne de l'enfer en apprenant à maîtriser le vent.

Techniques 
Shaft : Une série de coups de griffe rapides.
Gag wind : Chocolove crée le nombril du monde et envoie sa blague pour faire rire les fantômes
La Ville Aérienne Machu Picchu : Chocolove utilise Pascal Avaf pour tisser un oversoul de la ville ancienne Machu Picchu. Il peut l'utiliser pour marcher sur l'air et diminuer la chute d'une personne qui tombe très haut. Il est le seul à pouvoir voir son oversoul
Jaguarman (O.S.ジャガーマン) : Un double oversoul qui prend la forme d'une armure en Jaguar.
Jagarshaft : Une attaque beaucoup plus puissante que le shaft.
Fumon Tonkô : Technique de déplacement qui permet d'éviter des coups et d'aller plus vite. Cette technique a été inventé par Hao

Personnage de Shaman King